А́нтикайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Антикайнен, Тойво (1898—1941) — финский политик.
 Антикайнен, Урхо Иванович (1901—1955) — советский военнослужащий, подполковник.
 Антикайнен, Яркко (род. 1950) — финский певец.